Ghostbusters – saga e media franchise di film e altre opere

Film 
 Ghostbusters - Acchiappafantasmi – film del 1984
 Ghostbusters – film del 2016 (reboot del film del 1984)

Serie TV 
 The Ghost Busters – serie televisiva del 1975.
 Ghostbusters – serie animata del 1986 ispirata alla serie TV

Fumetti 
 Ghostbusters – fumetto dal 2008
 Ghostbusters: Legion – fumetto del 2004-2005

Giochi 
 Ghostbusters – gioco di ruolo del 1986
 Ghostbusters – videogioco del 1984
 Ghostbusters: Il videogioco – videogioco del 2009

Musica 
 Ghostbusters – singolo di Ray Parker Jr. del 1984
 Ghostbusters: Original Soundtrack Album – colonna sonora del film del 1984
 Ghostbusters: Original Motion Picture Score – musica orchestrale (del film del 1984) composta da Elmer Bernstein